Изабель Адриани (, настоящее имя Федерика Федеричи ; род. 22 июня 1972,  Перуджа, Италия) — итальянская актриса, танцовщица, журналистка, певица, писательница.

Биография 
Родилась в Перудже, Италия, в семье двух неврологов, которые занимались исследованиями заболеваний головного мозга. У неё есть сестра Александра. Родители отправили её учиться за границу. Она получила образование в нескольких странах, таких как: Англия, Германия, Франция, Америка и Аргентина, поэтому она свободно говорит на английском, французском, немецком и испанском языках. Актерскую карьеру начала в 7 лет.

Изабель Адриане обладает уникальным оперным голосом.

За последние 4 года она снялась более чем в 35 фильмах в Италии . Опубликовала 10 сборников сказок и 2 исторических романа(«Сад власти» и «Правдивая история о Золушке»).

Примечания

Ссылки 

Актрисы Италии
Журналисты Италии
Писательницы Италии
Писатели XXI века
Полиглоты